Secuieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Secuieni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Secuieni (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Secuieni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț